Fort William (Ontàrio), població de la província canadenca d'Ontàrio
 Fort William (Terranova) 
 Fort William (Nova Escòcia) 
 Fort William, un històric assentament i comunitat al voltant del riu Ottawa (a Sheenboro, Quebec)
 Fort William (Ghana), una fortificació a Cape Coast
 Fort William (Wydah), una fortificació britànica a la costa del actual Benín
 Fort William (Calcuta), antiga fortificació al centre de Calcuta
 Fort William (Escòcia), població de les Terres Altes 
 Fort William (Massachusetts), antic nom de l'actual Fort Independence al port de Boston
 Fort Amsterdam, abans anomenat Fort William, a Nova York
 Fort William (Colorado), un post fronterer també conegut com a Bent's Old Fort
 Fort William (Florida)
 Fort William (Kentucky), fortificació fronterera de 1785
 Fort William (Oregon), establiment comercial de pells al comtat d'Oregon
 Fort William o Fort Laramie població dels Estats Units a l'estat de Wyoming